Ex-Hacienda de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ex-Hacienda de Guadalupe, Chalco, 
 Ex-Hacienda de Guadalupe, Zumpango, 
 Ex-Hacienda de Guadalupe, Michoacán de Ocampo, Tarímbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar